Marimar puede referirse a:

Nombre 
 Marimar (María del Mar), nombre propio femenino;marimar

Cine, televisión y música 
 Marimar (1994), telenovela mexicana de protagonizada por Thalía.
 MariMar (1994), álbum de Thalía;
 «Marimar» (1994), canción del álbum Marimar de Thalía;
 MariMar (2007), serie de televisión filipina de protagonizada por Marian Rivera y Dingdong Dantes;
 MariMar (2015), serie de televisión filipina de protagonizada por Megan Young y Tom Rodríguez
 Marimar, personaje de Camera Café interpretado por Esperanza Elipe;
 Marimar, personaje de Vida Real interpretado por Una niña mal educada;